Die Boxkämpfe im Fliegengewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden vom 27. August bis 10. September in der Boxhalle im Olympiapark statt. Jeder Kampf war auf fünf Runden angesetzt.

Wettkampfverlauf 
Im Fliegengewicht sicherte sich überraschenderweise der amtierende Balkanmeister Georgi Kostadinow den Olympiasieg. Kostadinow, der bei der Europameisterschaft ein Jahr zuvor im Viertelfinale ausgeschieden war, spielte seine gute Beinarbeit aus und konnte im Halbfinale den favorisierten Polen Leszek Błażyński besiegen. Im Finale traf er auf den Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 1968 Leo Rwabwogo aus Uganda. Doch auch Rwabwogo unterlag dem Bulgaren mit 0:5 nach Punkten. Unglücklich verlief das Turnier für José Viccario aus Argentinien, der sich bei einer Schlägerei im Olympischen Dorf eine Gesichtsverletzung zuzog und somit nicht teilnehmen konnte. Der Täter sein Teamkollege Norberto Cabura wurde wegen des Vorfalls von den Spielen ausgeschlossen und nach Hause geschickt.

Ergebnisse

Oberere Hälfte 1

Oberere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 

 

Fliegengewicht